A competição de slalom feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 22 de fevereiro.

Resultados 

Slalom Feminino